Die Epitaph World Tour war eine Welttournee der Heavy-Metal-Band Judas Priest, die ursprünglich als Abschluss-Welttournee angekündigt wurde. Sie startete am 7. Juni 2011 in Tilburg, Niederlande und endete am 26. Mai 2012 in London, Großbritannien. Es war die erste Tour ohne K. K. Downing, der am 20. April 2011 seinen Rückzug aus der Band bekanntgab. Ersetzt wurde er durch den damals 31-jährigen Richie Faulkner. Entgegen allen Gerüchten gaben Judas Priest bekannt, dass sie nach der Tour nicht „in Ruhestand“ gehen.

Das neue Album hieß Redeemer of Souls, wurde jedoch erst 2014 veröffentlicht. Außerdem zog dieses Album auch wieder eine große eineinhalbjährige Welttournee nach sich.

Das letzte Konzert dieser Tour, am 26. Mai 2012 im Hammersmith Apollo, London, wurde professionell für eine DVD gefilmt und aufgenommen.

Tourdaten

Setlist 

Auf dieser Tour wird von jedem Album mindestens 1 Song gespielt, ausgenommen sind die Alben mit Tim “Ripper” Owens. Da es die letzte große Tour ist, werden auch Songs gespielt, die noch nie zuvor live gespielt wurden und auch die beliebtesten Songs. Die Fans konnten über die Website Vorschläge für die Setlist machen. Das ist die finale Setlist:

 Battle Hymn / Rapid Fire
 Metal Gods
 Heading Out to the Highway
 Judas Rising
 Starbreaker
 Victim of Changes
 Never Satisfied
 Diamonds and Rust (Acoustic & Metal Version)
 Dawn of Creation / Prophecy
 Night Crawler
 Turbo Lover
 Beyond the Realms of Death
 The Sentinel
 Blood Red Skies
 The Green Manalishi (With the Two-Pronged Crown)
 Breaking the Law
 Painkiller
 The Hellion / Electric Eye
 Hell Bent for Leather
 You’ve Got Another Thing Comin’
 Living after Midnight

Einzelnachweise 

Judas Priest
Musiktournee 2011
Musiktournee 2012